Silver Surfer – personaggio immaginario 
Silver Surfer – serie animata
Silver Surfer – videogioco del 1990